De Grand Prix-wegrace van Japan 2003 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003. De race werd verreden op 6 april 2003 op het Suzuka International Racing Course nabij Suzuka, Japan.

Het evenement werd overschaduwd door het dodelijke ongeluk van Daijiro Kato in de MotoGP-race. In de derde ronde crashte hij met 200 km/h in de bocht 130R en raakte de vangrails in de daaropvolgende Casio Triangle. Hij liep hierbij zware verwondingen op aan zijn hoofd, nek en borst. Hij lag twee weken in een coma voordat hij op 20 april 2003 op 26-jarige leeftijd overleed.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2003
Japan
Sport in Kansai
Prefectuur Mie